Фирдавс Хасанов (англ: Firdavs Khasanov род. 15 апреля 1994, Самарканд, Узбекистан) — узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель наилегчайший весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2014 года. Выступал во многих крупных организациях, таких как Eagle FC, Octagon League и Kingdom Professional. Рекорд ММА 8-4-0

Биография 

Фирдавс Хасанов родился 15 апреля  в городе Джума (Самарканд).В детстве занимался греко римской борьбе и участвовал Чемпионат Узбекистана и Гран-при в Казахстане 2008-2012 годах. Так же выступал по кикбоксингу и Муай Тайу с 2012г. до 2014 года

Спортивная карьера

Дебют в профессиональном ММА 
Хасанов дебютировал в профессионалах против Всеволода Козлова 10 февраля 2014 года, сражаясь на основном карде профессионального боевого самбо.

Он сделал победное начало своей карьеры, победив Всеволода Козлова с техническим нокаутом на 1:17 в первом раунде.

Последняя победа Хасанова была одержана над Санжарбеком Бабаевым на Kingdom Professional Fight в субботу, 24 ноября 2018 года. Фирдавс Хасанов победил Санжарбека Бабаева решением судей на 5:00 в третьем раунде

Свой последний бой он проиграл Ирвину Ривере нокаутом / техническим нокаутом в 4:48 раунда 2 в легчайшем весе

Статистика боёв

Примечания

Ссылки 

 
 Фирдавс Хасанов - Статистика боёв на fighttime.ru
 
 

Бойцы смешанных единоборств Узбекистана
Самбисты Узбекистана